Свободное падение:

 Свободное падение — равноускоренное движение под действием силы тяжести при отсутствии сопротивления воздуха.
 Свободное падение (роман, 1983) () — четвёртый роман британского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Уильяма Голдинга.
 Свободное падение (фильм, 1987)
 Свободное падение (фильм, 1993) () — приключенческий фильм режиссёра Джона Ирвина, США, 1993.
 Свободное падение (фильм, 1999)
 Свободное падение (фильм, 2001) () — телефильм режиссёра Бернара Стора, Франция, 2001.
 Свободное падение (фильм, 2013) () — драма режиссёра Штефана Лаканта, Германия, 2013.